{{DISPLAYTITLE:(16934) 1998 FA91}}

A (16934) 1998 FA91 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. A LINEAR projekt keretében fedezték fel 1998. március 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (16501–17000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói